Toolin' for a Warm Teabag è il secondo disco pubblicato dai Dwarves, in edizione limitata.

Tracce

Collegamenti esterni